Niektóre kościoły pod wezwaniem Opieki Matki Bożej:

W Polsce

 Konkatedra greckokatolicka św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Gdańsku
 Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu
 Cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny w Olsztynie
 Cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny w Roztoce
 Cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny w Wólce Żmijowskiej

Na świecie
 Sobór Opieki Matki Bożej w Baranowiczach
 Cerkiew Opieki Matki Bożej i św. Aleksandra Newskiego w Biarritz
 Cerkiew Świętej Pokrowy w Buczaczu
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Erywaniu
 Sobór Opieki Matki Bożej w Grodnie
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kijowie (Padół)
 Cerkiew Opieki Matki Bożej i św. Mikołaja w Kłajpedzie
 Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Mikulášovej
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Moskwie (Fili)
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Moskwie (Jużnoje Miedwiedkowo)
 Cerkiew Opieki Matki Bożej na Nerli
 Cerkiew św. Serafina z Sarowa i Opieki Matki Bożej w Paryżu
 Sobór Wasyla Błogosławionego

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!